Baśnie braci Grimm –  cykl baśni spisanych przez niemieckich pisarzy Wilhelma i Jacoba Grimmów.
 Baśnie braci Grimm – japoński serial anime z 1987 roku.
 Baśnie Braci Grimm: Simsala Grimm – niemiecki serial animowany z 1999 roku.
 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm – niemiecka seria filmów familijnych z 2008 roku.